peut désigner :
 Le matsuri-bayashi du Gion Matsuri.
 Un titre de la musique japonaise.
 Le titre original du film Les Musiciens de Gion.
en:Gion-bayashi